Ранчо Нуево има више значења:

 Ранчо Нуево (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Нуево (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Нуево (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Нуево (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Нуево (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Нуево (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Нуево (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Нуево (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Нуево (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Нуево (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Нуево (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Нуево (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ранчо Нуево (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ранчо Нуево (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ранчо Нуево, Леополдо Зулаика Рамирез (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо Нуево (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо Нуево (Идалго, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо Нуево (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо Нуево (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо Нуево (Окампо, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо Нуево (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо Нуево (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо Нуево (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Нуево (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Нуево (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Нуево, Позо Синко (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Нуево, Салвадор Чавез (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Нуево (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Зинакантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Нуево (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево, Ранчо ел Еспија (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево (Галеана, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево, Ла Пријета (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево, Лос Санчез (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Нуево (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Нуево, Зурита (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Нуево (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Нуево (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Нуево (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Нуево (Окампо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Нуево, Ел Чичаронал (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Нуево (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Нуево (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Нуево (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Нуево, Ранчо Нуево де Банда (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Нуево (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Нуево (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Нуево, Лос Руисес (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Нуево (Моролеон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Нуево (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Нуево (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Нуево, Ранчо Нуево дел Каризо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Нуево (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Нуево (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Нуево (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Нуево (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Нуево (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Нуево (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Нуево (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Нуево (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Нуево (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Нуево, Лос Палос Алтос (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Нуево (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Нуево (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Нуево (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Нуево (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Нуево, Пуерто дел Гаљо (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Нуево (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Нуево (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Нуево (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Нуево (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Нуево (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Нуево (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Нуево (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Нуево (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Нуево (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево, Ел Мурсијелаго (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево, Естансија де Гвадалупе (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево, Лос Текоматес (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево, Ел Монте (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево, Ел Раизал (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево (Теучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево (Тонаја), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево, Лос Љанос (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Нуево (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Нуево, Колимиља (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Нуево (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Нуево, Баранка ла Тијера (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Нуево (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Нуево, Хојас дел Педрегал (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Нуево, Пуебло Нуево (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Нуево (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Нуево (Пахакуаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Нуево (Санта Ана Маја), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Нуево (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Нуево (Танхуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Нуево (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Нуево (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Нуево (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Нуево (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо Нуево (Авакатлан, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Нуево, Хувентино (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Нуево (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Нуево (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Нуево (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево, Лас Орниљас (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево, Ла Реформа (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево, Лос Чаркос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево, Ранчо Нуево Дос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево (Галеана, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево, Педро Кинтаниља (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево, Данијел де ла Роса Куевас (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево, Лос Гарза (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево, Ранчо Нуево дел Сур (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Нуево (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Сиудад Истепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Андрес Заутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Хосе Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Мигел Тлакотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Симон Заватлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Санта Марија Гијенагати), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Сантијаго Љано Гранде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Нуево (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Нуево (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Нуево (Авакатлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Нуево (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Нуево (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Нуево (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Нуево (Хопала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Нуево (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Нуево (Текоматлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Нуево, Лос Галвез (Тепанко де Лопез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Нуево (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Нуево (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Нуево (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Нуево, Нанакамила (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Нуево (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Нуево (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Нуево (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Нуево (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Нуево (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Нуево (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Нуево (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Нуево (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Нуево (Бенито Хуарез, Кинтана Ро), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Нуево (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево, Ранчито (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево, Ел Енсинал (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево, Флоренсио Ортега (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Нуево (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Нуево (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Нуево, Ранчо де Енгорда (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Нуево (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Нуево, Лос Техабанес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Нуево (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Нуево (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Нуево (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Нуево (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Нуево, Лас Исабелес (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Нуево (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Нуево (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Нуево (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Нуево (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Нуево (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Нуево (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Нуево (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Нуево (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Нуево (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Нуево, Ел Агила (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Нуево (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ранчо Нуево (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ранчо Нуево (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ранчо Нуево (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево, Олегарио Гонзалез Силва (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево, Франсиска Гонзалез (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево, Хосе Анхел Кастиљо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево, Сервано Каналес (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево, Лас Чинас (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево, Ревиља (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Идалго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево, Кањитас (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево, Естер Гајтан (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево, Лос Кавазос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Окампо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево, Ле Тајлор (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево, Лос Којотес (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево, Франсиско Виљегас (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево, Ранчо Нуево де Арсе (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Нуево (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Нуево (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево, Лос Серос (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Астасинга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Бенито Хуарез, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Коакоазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево, Аматитла (Косаутлан де Карвахал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево, Висенте Миранда (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево, Ла Бијенвенида (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Исхуатлан дел Кафе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево, Пасо Вијехо (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево, Санта Далија (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево, Пало Гачо (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево, Ла Сеиба де Абахо (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Сочијапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево, Сан Енрике (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево, Ла Севиљана (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево, Трес Ерманос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево, Лагуна Чикиха (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ранчо Нуево (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Нуево (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Нуево (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Нуево (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Нуево, Кармело Монреал Виљалобос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Нуево (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Нуево (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Нуево (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Нуево (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Нуево, Ел Ранчито (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Нуево (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Нуево (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Нуево, Ел Аројо дел Агва (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Нуево (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Нуево, Ранчо Вијехо (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Нуево (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику